Centrale Post Ambulancevervoer
 Certified Public Accountant
 Classificatie van Producten naar Activiteit, zoals CPA 2008
 Closest Point of Approach zie Afkortingen in de navigatie
 Club Prince Albert
 Coalition Provisional Authority
 Cost per action
 Cercle des Patineurs Anversoise